Kalliola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1959), écrivain finlandais de science-fiction
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1958-1978), poétesse finlandaise
 (1909-1982), botaniste et écologiste finlandais
 (Narqath) (né en 1979), musicien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois